Hrvatski otoci:
 Blitvica (Žut), istočno od Žuta, kod Žutske Abe
 Blitvica (Gustac), kod Gustaca, južno od Kornata